Психа је термин са више значења:
 Психа (психологија), појам у психологији
 Психа (митологија), личност у грчкој и римској митологији

Грчки изрази